Monte Pruno – montagna francese della Corsica
Monte Pruno –  montagna italiana della Campania
Monte Pruno – montagna italiana della Toscana